(1971-), horloger et designer suisse ;
  (1928-2001), biologiste et gérontologue américain ;
 Giorgio Strehler (1921-1997), metteur en scène italien ;
 René Strehler (1934-), coureur cycliste suisse ;
  (1994-), joueuse suisse de floorball.

Voir aussi